Анаис Фаргейль (; ) — французская .

Биография 
Анаис Фаргейль родилась 21 марта 1819 года в городе Тулузе в семье актёра местного театра Поля Фаргейля, благодаря которому она начала играть на сцене уже с четырёхлетнего возраста.

В 1825 году она вместе со своими родителями переехала в столицу Франции город Париж и вскоре поступила в Высшую парижскую национальную консерваторию драматического искусства в классы тенора Луи-Антуана-Элеонора Поншара и композитора Огюста Матьё Пансерона; благодаря их наставничеству она получила первую премию за пение.

Приверженная «Опера-Комик», А. Фаргейль дебютировала в «Маркизе» Адольфа Адама. Она отказалась от оперы в пользу театра и начала работать в «» в 1836 году. Она оставила его ради «» и гастролировала по провинции и за границей. Она вернулась в Театр дю Водевиль в 1850 году. В 1852 году Париж восхищался её игрой в пьесе «Les Filles de marbre». 

Фаргейль оставила театральные подмостки и вышла на пенсию в 1883 году.

Анаис Фаргейль умерла 8 апреля 1896 года в городе Париже и была похоронена на кладбище Монмартр.

Примечания

Литература 
 André Maurel. «Anaïs Fargueil» // Le Figaro, 10 avril 1896, p. 2

Ссылки 
 Anaïs Fargueil.

Выпускники Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца
Похороненные на кладбище Монмартр